Cararic est un nom d'origine germanique. Deux rois du Moyen Âge portent ce nom : 

 Cararic, roi des Francs Saliens de 460 à 491 ou 510 ;
 Cararic, roi des Suèves de 550 à 558.